Говорин — фамилия; имеет женскую форму Говорина.

 Говорин, Анатолий Васильевич (род. 1952) — терапевт и кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, ректор Читинской государственной медицинской академии.
 Говорин, Борис Александрович (род. 1947) — российский государственный деятель, дипломат.
 Говорин, Виктор Васильевич (1930—2001) — бригадир ремонтной бригады, Герой Социалистического Труда.
 Говорин, Николай Васильевич (род. 1952) — психиатр, доктор медицинских наук, профессор, депутат Государственной Думы Российской Федерации седьмого созыва, брат-близнец .

Говорина 
 Говорина, Елена Ивановна (род. 1937) — бригадир формовщиков колбасных изделий Иркутского мясокомбината, Герой Социалистического Труда (1981).

Примечания